Ferula verticillata är en flockblommig växtart som beskrevs av Maerkl. Ferula verticillata ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
verticillata